Кнорпельверк (, от Knorpel — хрящ и Werk — работа, изделие) — «хрящевидная работа», элемент орнамента, характерный для искусства маньеризма XVI века и фламандского барокко XVII столетия. В изощрённом, фантастическом рисунке кнорпеля угадываются очертания маски, морды какого-то чудовища либо гребень морской волны. В самых причудливых вариантах кнорпельверк напоминает хрящ, отсюда и название.

Хрящевидный орнамент следует отличать от схожих мотивов картуша и орикалёра, или «ормушля» (мотива орнамента, напоминающего ушную раковину). Впервые орнамент кнорпельверка появился в рисунках нидерландского архитектора, скульптора и рисовальщика-орнаменталиста Корнелиса Флориса Второго — мастера фламандского маньеризма. Орнаментальные гравюры по рисункам Флориса использовали многие мастера: гравёры, ювелиры, златокузнецы Нидерландов и Германии. В 1620-х годах мотивы кнорпеля применял серебряных дел мастера из Утрехта братья ван Вианен — Адам (1565—1627) и Пауль (1570—1613), Предполагают, что свои впечатления от лекций по анатомии братья воплотили в новый причудливый орнаментальный мотив. Развитие этого мотива можно наблюдать в творчестве немецких мастеров художественного металла XVII века. Скульптурные кубки Аугсбурга и Нюрнберга с их плавными очертаниями и волнообразными силуэтами ручек представляют самые разнообразные варианты хрящевидного декора. Вместе с мотивами бандельверка кнорпель использовали ювелиры рудольфинского стиля в Праге.

«Анатомический орнамент» получил распространение в архитектуре стран Северной Европы XVII века, причём его использовали как для декора фасадов, так и для оформления интерьеров

Примечания

См. также 
Бандельверк
Картуш
Рольверк
Ормушль

Архитектурные элементы
Маньеризм
Орнамент